Зотов, Пётр:
 Зотов, Пётр Николаевич (1925—1945) — командир стрелкового отделения 1270-й стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, гвардии младший сержант, закрыл своим телом вражескую амбразуру.
 Зотов, Пётр Савельевич (1926—1997) — сталевар Гурьевского металлургического завода Министерства чёрной металлургии СССР, Герой Социалистического Труда.
 Зотов, Пётр Терентьевич (1882—1949) — русский офицер, герой Первой мировой войны.